Tertullus ist der Name bzw. das Cognomen folgender Personen:

 Tertullus (Konsul 410) (bl. 410), römischer Senator und Konsul
 Gaius Iulius Cornutus Tertullus (bl. 100), römischer Suffektkonsul
 Lucius Minthonius Tertullus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Iulius Scapula Tertullus Priscus (bl. 195), römischer Konsul
 Publius Vigellius Raius Plarius Saturninus Atilius Braduanus Caucidius Tertullus, römischer Suffektkonsul
 Quintus Flavius Tertullus (bl. 133–148), römischer Politiker
 Sextus Sulpicius Tertullus (bl. 158–um 173/174), römischer Senator und Konsul